Salengraben ist ein Gewässername:

 Salengraben (Ablach), linker Zufluss der Ablach (zur Donau) nach dem Park von Schloss Krauchenwies, Gemeinde Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Salengraben (Lippisbach), linker Zufluss des Lippisbachs (zur Kander, zum Oberrhein) vor Sitzenkirch, Stadt Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Salengraben (Merzenbach), linker Oberlauf des Merzenbachs (über den dortigen Mühlkanal zum Kocher in Kochendorf) im Gemeindegebiet von Oedheim, beide Orte im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Salenbach
 Sallengraben, rechter Zufluss der Weschnitz bei Lorsch, Kreis Bergstraße, Hessen